Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Кувейту (Західна Азія). 

Із 35 зазначених у таблиці видів, 1 вимерлий, 1 перебуває під загрозою, 5 є уразливими, 5 перебувають в стані близькому до уразливого.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Кувейт
Фауна Кувейту
ссавці